Джилл Скотт (; 4 апреля 1972, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американская певица, автор песен и актриса.

Биография 
Джилл Скотт родилась 4 апреля 1972 года в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), став единственным ребёнком в семье Джойс Скотт. Джилл была воспитана своей матерью и бабушкой.

Карьера 
Джилл начала свою музыкальную карьеру в 1999 году и в следующем году выпустила свой дебютный альбом Who Is Jill Scott? Words and Sounds Vol. 1, который был сертифицирован дважды платиновым и был выдвинут на соискание премии «Грэмми». После она выиграла три премии «Грэмми» за свои классические ритм-н-блюз записи.

В 2007 году Джил Скотт дебютировала как актриса в фильме «Затравленная». Также она снялась в фильмах «Зачем мы женимся снова?» (2010), «Стальные магнолии» (2012), «Выдача багажа» (2013), «Любовь сбивает с рифмы» (2017) и других.

Личная жизнь 
В 2001—2007 годы Джилл была замужем за художником-графиком и диджеем Лайзелом Уильямсом.

В 2006—2009 годы Джилл встречалась и была помолвлена с музыкантом Лил Джоном Робертсом. У бывших пары есть сын — Джетт Хэмилтон Робертс (род. 25.04.2009).

С 25 июня 2016 года Джилл замужем за Майком Добсоном. 8 ноября 2017 года стало известно, что супруги не живут вместе с 5 сентября и недавно подали на развод.

Дискография 
 Who Is Jill Scott? Words and Sounds Vol. 1 (2000)
 Beautifully Human: Words and Sounds Vol. 2 (2004)
 The Real Thing: Words and Sounds Vol. 3 (2007)
 The Light of the Sun (2011)
 Woman (2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джилл Скотт
 

Лауреаты премии «Грэмми»
Актрисы озвучивания США